Ose peut renvoyer à :
 Organismós Sidirodrómon Elládos (OSE), compagnie ferroviaire nationale grecque.
 Ose un produit chimique.
 Ose (ou Oze), un démon issu des croyances de la goétie.

Le sigle OSE peut désigner :
 L'Organisation des Suisses de l'étranger, fondation de lobby suisse représentant la diaspora helvétique ;
 L'Œuvre de secours aux enfants, association destinée au secours des enfants et à l'assistance médicale aux Juifs persécutés, créée en 1912 ;
 L'Offensive Syndicale Étudiante, fédération de syndicats étudiants indépendants fonctionnant sur la base de la coopération, fondée en 2011 ;
 , un système d'exploitation temps réel de l'entreprise suédoise ENEA AB ;
 Opérateur de services essentiels, dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;
 L'Ordre du Saint-Esprit, l'ordre le plus prestigieux de la royauté française.
 OSE, le nouveau sigle de l'Association Neurofibromatoses et Recklinghausen

Toponyme 
 Ose, une zone de gouvernement local du Nigeria.
 Øse, une localité de Norvège.
 Ose, une localité polonaise de Basse-Silésie.

Musique 
Ose est une chanson de l'album Que l'amour est bizarre de Michel Berger (1975) ;
Ose est un  de Yannick Noah sorti en 2003 ;
Ose est une chanson de l'album Le Passage de Jenifer (2004) ;
Ose est une chanson de l'album Il y a je t'aime et je t'aime de Quentin Mosimann (2009).

Littérature 
 Ose est un roman de science-fiction écrit par Philip José Farmer et publié en 1970.